Das Mixed der Wimbledon Championships 2006 war ein Tenniswettbewerb in London.

Mary Pierce und Mahesh Bhupathi waren die Titelverteidiger. Turniersieger wurden Wera Swonarjowa und Andy Ram, die sich im Finale gegen Venus Williams und Bob Bryan durchsetzen konnten.

Setzliste 
Alle gesetzten Paare hatten ein Freilos für die erste Runde.

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Spielplan auf ITFtennis.com
 Spielplan auf WTAtennis.com (englisch; PDF; 113 kB)

Mixed
2006